100. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 18–19 marca 2006 roku w kanadyjskim Calgary. Zawody rozegrano w hali Olympic Oval. Kobiety startowały po raz 64. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Najlepsza była reprezentantka gospodarzy Cindy Klassen, która ustanowiła także rekordy świata na 3000 m oraz w wieloboju. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Tytuł obronił Amerykanin Shani Davis, dokładając do tego rekord świata na 1500 m oraz w wieloboju. Holender Sven Kramer ustanowił najlepszy w historii wynik na 10000 m. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 5000 m/10 000 m awansowała tylko najlepsza dwunastka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 24 łyżwiarki (wszystkie sklasyfikowane) i 24 łyżwiarzy (21 sklasyfikowanych) z 13 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 NC – nie zakwalifikowała się, WR – rekord świata

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, DNF – nie ukończył, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się, WR – rekord świata

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
2006 w sportach zimowych
2006 w Kanadzie
Łyżwiarstwo szybkie w Kanadzie
Sport w Calgary